Cesare Baldinotti (1747-1821) – filosofo italiano
 Fortunato Baldinotti (1908-1947) – calciatore italiano
 Tommaso Baldinotti (1451-1511) – nobile e poeta italiano